Пётр Степанович Комаро́в (1911—1949) — русский советский поэт. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950 — посмертно). Член ВКП(б) с 1943 года.

Биография 
Пётр Комаров родился а в деревне Боево Крестецкого уезда Новгородской губернии (ныне в  Новгородской области). Поначалу семья переехала в один из промышленных районов Петрограда, затем, в 1918 году, на Дальний Восток, в село Поповку Мазановского района Амурской области. Пётр учился в школе крестьянской молодёжи в городе Свободный, затем в Благовещенском сельскохозяйственном техникуме. В 1925 году вступил в комсомол. В 1929 году Далькрайкомом ВЛКСМ был направлен в Хабаровск для работы в редакции газеты «Набат молодёжи» (впоследствии — «Молодой дальневосточник»). Стихи писать начал очень рано, первые публикации появились в 1926 году. В 1930-х годах печатался в газетах «Тихоокеанская звезда», «Амурская правда»; в журнале «На рубеже» (впоследствии — «Дальний Восток»), членом редколлегии которого он стал в 1939 году.

Первый сборник стихов П. С. Комарова «У берегов Амура» вышел в Хабаровске в 1940 году.

В годы Великой Отечественной войны возглавлял Хабаровское отделение ТАСС, публиковал патриотические стихи, сатирические фельетоны. Во время войны вышли сборники его стихов: «Время бесстрашных» (1941), «Как пруссак попал впросак» (1942), «С востока на запад» (1943), «Хинганский родник» и «Золотая просека» (1945)

В 1945 году в качестве корреспондента ТАСС П. С. Комаров участвовал в военных действиях 1-го Дальневосточного фронта. На основании этих впечатлений им были написаны три цикла стихов: «Маньчжурская тетрадь», «Монгольские стихи», «Корейские мотивы», которые вошли во многие сборники П. C. Комарова.

Напряжённый труд Петр Степанович Комаров, поэт и журналист, несмотря на крайне плохое состояние здоровья, сочетал с активной общественной деятельностью. 17 ноября 1947 года трудящиеся г. Комсомольска-на-Амуре выдвинули его кандидатом в депутаты Хабаровского краевого совета по Комсомольскому избирательному округу.

В 1943—1946 годах П. С. Комаров руководил сектором поэзии Хабаровского отделения СП СССР, с момента возобновления выпуска в Хабаровске литературно-художественного журнала «Дальний Восток» бессменно состоял членом его редакционной коллегии. В эти годы были созданы циклы стихов: «Зелёный пояс», «Новый перегон», стихи-миниатюры для детей о таёжных жителях, сборники прозаических рассказов.

Поэт скончался 30 сентября 1949 года. Похоронен на Центральном кладбище Хабаровска.

Память 
Мемориальная доска установлена в 1955 году по ул. Карла Маркса, 41 в Хабаровске, где жил поэт.

Текст:

Улицу Садовую Центрального района Хабаровска в 1951 году переименовали в ул. П. С. Комарова, также ул. Комарова есть в Свободном.

Именем Петра Комарова был назван пассажирский пароход (пр. 737), ходивший в 1960—1970-х на линии Уфа-Казань (ныне списан и утилизирован).

В Хабаровске — Центральная городская библиотека им. Петра Комарова.

Адреса 
Жил в Хабаровске, в доме по ул. Карла Маркса, 41, кв. 3 (Дом специалистов).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) (посмертно) — за циклы стихотворений «Маньчжурская тетрадь», «Новый перегон» и «Зелёный пояс»
 медаль «За победу над Японией»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

С середины 1980-х годов в городе Свободный в память поэта проводятся ежегодные Комаровские чтения.

В 2012 году — правительством Хабаровского края, совместно с журналом «Дальний Восток» учреждена один раз в два года премия им. Петра Комарова опубликованных литературных произведений в журнале «Дальний Восток». С 2022 года — призовой фонд творческого конкурса имени Петра Комарова увеличен со 150 тыс. до 1 млн рублей.

Поэмы 
 «Вискала» (Нивхская сказка), апрель — май 1939 г.
 «Серебряный кубок» (Амурская легенда), декабрь 1943 г.
 «Владимир Атласов» (Главы исторического романа), незавершенное произведение, 1944—1945 г.
 «Держи-корень», 1947—1949 г.

Библиография 
 Комаров П. С. У берегов Амура: Стихи. — Хабаровск: Дальневосточное гос. изд-во Дальгиз, 1940. — 84 с.
 Комаров П. С. С Востока на Запад: Стихи. — Хабаровск: Дальгиз, 1943. — 78 с.
 Комаров П. С. Зелёный пояс: Стихи. — Хабаровск: Дальгиз, 1949. — 104 с.
 Комаров П. С. Избранные стихи. — М.: Совет. писатель, 1950. — 140 с.
 Комаров П. С. Сочинения. — Хабаровск: Дальгиз, 1951. — 558 с.
 Комаров П. С. Избранное. — Хабаровск: Кн. изд., 1959. — 286 с.
 Комаров П. С. Избранное. — Хабаровск: Кн. изд., 1973. — 336 с.
 Комаров П. С. Стихотворения и поэмы. Сост. Н. Крюков. Предисл. Л. Вольпе. — М.: Худож. лит., 1977. — 431 с.
 Комаров П. С. Избранное. Сост. и предисл. Н. Кроков. — М.: Советская Россия, 1982. — 448 с. — 50 000 экз.
 Комаров П. С. Золотая удочка. Фото Ю. Дунского и Б. Машкова. — Хабаровск: Кн. изд., 1983. — 64 с., ил.
 Комаров П. С. Избранное. Предисл. Ю. Шестаковой. Худож. Г. Павлишин. Сост. Н. Кабушкин. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1992. — 256 с., ил.
 Комаров П. С. Серебряный кубок. Ил. Г. Павлишина. — Хабаровск: Кн. изд. Ковчег, 2006. — 127 с.

Литература о жизни и творчестве 
 Комаров П. С. (1911—1949) — певец советского Дальнего Востока: Библиографическая памятка / Сост. Е. И. Богатова. Писатели советского Дальнего Востока, лауреаты Сталинских премий. Хабаровская краевая библиотека. — Хабаровск, 1951. — 38 с.
 Писатели Дальнего Востока: Библиографический справочник / Сост. Е. М. Аленкина. — Хабаровск: Кн. изд., 1973. — 304 с. — С. 120—125.
 Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. Библиография, проза, поэзия / Под общ. ред. М. Ф. Асламова. К 70-летию Хабаровской краевой писательской организации. — Хабаровск: Кн. изд., 2004. — 326 с. — С. 209—212.
 Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты XX века: 1900—1955. Материалы для библиографии. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 896 с. (Studia poetica). — С. 335.
 Феоктистов С. Г. Паренёк из Поповки: Поэма, посвященная Петру Комарову. Написана в 1959—1960 гг. // Тихоокеан. звезда. — 1983.
 Феоктистов С. Г. Золотая просека: автобиографическая повесть о П. С. Комарове // Дал. Восток. — 1961. — № 5-6; 2011. — № 4-5-6.
 Савченко А. «Только в песне да в сказке уместится Приамурье моё!» // Просторы Приамурья, № 2, 2021, стр. 24-27.

Примечания

Ссылки 

Писатели-соцреалисты
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Свободный
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Центральном кладбище Хабаровска